Región del Litoral puede referirse a:

 Región del Litoral, zona del territorio argentino.
 Región del Litoral, una de las diez regiones de la República de Camerún.
 Región de Litoral-Karst, una de las doce regiones estadísticas de Eslovenia.
 Región del Litoral, una de las cuatro regiones geográficas de Ecuador.